Rave party – manifestazioni musicali autogestite
Rave – rivista per adulti
 Rave – singolo di Steve Aoki, Showtek, Makj del 2019
Rave - The Groove Adventure – manga di Hiro Mashima
Jimmy Rave, ring name di James Guffey – wrestler statunitense
Valvola RAVE – sistema di controllo dello scarico per i motori a due tempi